Em medicina, enfisema é a presença excessiva ou incomum de ar ou de qualquer gás nos interstícios do tecido conjuntivo de uma região. De acordo com a localização, pode ser:
Enfisema pulmonar – um dos componentes da doença pulmonar obstrutiva crónica
Enfisema subcutâneo – no tecido subcutâneo
Enfisema mediastinal ou pneumomediastino – no mediastino
Enfisema orbital – em fraturas orbitárias